Allentown bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allentown (Arizona), im Apache County
 Allentown (Hartford County, Connecticut) – nicht mehr existent
 Allentown (Litchfield County, Connecticut)
 Allentown (Florida), im Santa Rosa County
 Allentown (Georgia), im Twiggs County
 Allentown (Illinois), im Tazewell County
 Allentown (Mississippi), im Alcorn County
 Allentown (Montana), im Lake County
 Allentown (New Jersey), im Monmouth County
 Allentown (Allegany County, New York)
 Allentown (Saratoga County, New York)
 Allentown (Allen County, Ohio)
 Allentown (Clark County, Ohio) – nicht mehr existent
 Allentown (Scioto County, Ohio)
 Allentown (Pennsylvania)
 Allentown (South Carolina), im Georgetown County
 Allentown (Texas)
 Allentown (Virginia), im Accomack County
 Allentown (Washington), im King County
 Allentown (West Virginia), im Roane County

in Sierra Leone:
 Allen Town

Fließgewässer:
 Allentown Creek im Saratoga County, New York

Sonstiges:
 Bistum Allentown, Bistum in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Allentown Queen City Municipal Airport, Airport im Lehigh County, Pennsylvania
 Allentown-Bethlehem-Easton Airport, Airport im Lehigh County, Pennsylvania
 Allentown Road Recreation Center, Park im Prince George's County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Allentown Bridge, in Houck, Arizona, ID-Nr. 88001617
 Allentown Masonic Temple, in Allentown, Pennsylvania, ID-Nr. 04000402
 Allentown Mill, in Allentown, New Jersey, ID-Nr. 78001774
 Allentown National Bank, in Allentown, Pennsylvania, ID-Nr. 05001490
 Allentown Union Hall, in Allentown, Illinois, ID-Nr. 88001228